Симфонический оркестр Финского радио (, ) — симфонический оркестр, радиоансамбль, базирующийся в Хельсинки; спонсором оркестра является Финское радио. Основными концертными площадками оркестра являются Дворец Финляндия и Дворец культуры в Хельсинки.

Оркестр был основан в 1927 году Эркки Линко, дирижировавшим им до 1952 года, и состоял всего из десяти музыкантов. В 1929 году первым главным дирижёром стал Тойво Хаапанен. После Второй мировой войны состав оркестра был расширен сначала до 50 в (1950), затем до 67 музыкантов (1953), а в 1970-е годы — до состава полного симфонического оркестра.

С 2003 по 2012 год оркестром руководил Сакари Орамо, а почётным дирижёром был Юкка-Пекка Сарасте. С 2013 года оркестром руководит Ханну Линту; в 2016 году его контракт был продлён до 2021 года.

Среди записей оркестра преобладают записи финских композиторов, особенно Яна Сибелиуса, а также Аарре Мериканто и Пааво Хейнинена. Также получили известность записи симфоний Густава Малера и Карла Нильсена. В августе 2018 года запись концертов Белы Бартока для скрипки с оркестром принесли симфоническому оркестру Финского радио престижную международную премию журнала Gramophone.

Весной 2021 года оркестр возглавит британец Николас Коллон

Главные дирижёры 
 Тойво Хаапанен (1929—1950)
 Нильс-Эрик Фоугштедт (1950—1961)
 Пааво Берглунд (1962—1971)
 Окко Каму (1971—1977)
 Лейф Сегерстам (1977—1987)
 Юкка-Пекка Сарасте (1987—2001)
 Сакари Орамо (2003—2012)
 Ханну Линту (с 2013)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на финском языке
 Официальный сайт на английском языке

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1927 году
Симфонические оркестры Финляндии
Музыка в Хельсинки
Yle
Музыкальные коллективы вещательных организаций
Радиоансамбли